Eszter Dudás ist der Name folgender Personen:

* Eszter Dudás (Schachspielerin) (* 1991), ungarische Schachspielerin 
 Eszter Dudás (Triathletin) (* 1992), ungarische Triathletin